Виктор Давыдович Пекелис (1921—1997) — советский и российский писатель, публицист, популяризатор науки.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны — рядовой, затем старшина роты, командир взвода, роты, начальник штаба мотоциклетного разведбата, замначштаба полка, мехбригады. Четыре раза ранен, дважды контужен. Гвардии капитан.

Окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск (1946). Инвалид войны. Член Союза писателей СССР (1974).

В 1962—1986 годах — член редколлегии журнала «Техника — молодёжи».

Похоронен на Богородском кладбище.

Награды 
 орден Красного Знамени
 орден Отечественной войны I степени (дважды)

Премии 
 трижды лауреат Всесоюзных конкурсов на лучшее произведение о науке и технике (1971, 1973, 1986).

Библиография 
 Юный телефонист. М., 1950
 Юный киномеханик. М., 1954
 Прочти книги по технике. М., 1957 (Школьная библиотека)
 Быстрее мысли. М., 1959. В соавторстве с Н. Е. Кобринским
 Общая редакция И. И. Артоболевский. Составитель В. Д. Пекелис. Авторы основного текста З. Н. Перля, В. Д. Пекелис, Б. В. Ляпунов, Д. М. Беркович Машина, её прошлое настоящее и будущее. Круг чтения по технике для молодежи Молодая гвардия, 1959, 510 c.
 Твой друг — умная машина. М., 1960
 Азбука кинолюбителя: Сколько букв в азбуке кинолюбителя? или Как самому написать сценарий, снять фильм, обработать плёнку, смонтировать и показать фильм. М., 1961. В соавторстве с В. И. Рапковым
 Весёлое путешествие. М., 1961
 Маленькая энциклопедия о большой кибернетике: Кибернетика от А до Я. М., 1970
 Кибернетическая смесь: Впечатления, находки, случаи, заметки, размышления, рассказанное и увиденное — пятьдесят поводов для разговоров о кибернетике. М., 1970
 Твои возможности, человек! М., 1973
 История о «ненужных» открытиях. М., 1975 (Научно-художественная литература)
 Кибернетика. Итоги развития. М., 1979
 Кибернетика.Современное состояние. М., 1980
 Кибернетика: Перспективы развития. М., 1981
 Кибернетика: Дела практические. М., 1984
 Твои возможности, человек! [печатный текст] / Пекелис, Виктор Давидович, Автор (Author). - 4-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Знание, 1984. - 272 с.: ил.; 21 см. - (Библиотека "Знание") 
 Как найти себя. Энциклопедия в 3 книгах. М., 1989

Примечания

Литература 
 Писатели Москвы — участники Великой Отечественной войны. — М., 1997. — С. 338.
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 3: М-Р. — М.: Фонд «Московские энциклопедии», 2010

Ссылки 
 О творчестве В. Д. Пекелиса 

Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Авторы научно-популярной литературы
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Похороненные на Богородском кладбище